Verrey ist der Familienname von

 Henri Verrey (1852–1928), Schweizer Architekt
 Jules-Louis Verrey (1822–1896), Schweizer Architekt